Marat Fanissovitch Khaïroulline - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Voljsk dans la République des Maris en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ariada Voljsk, il débute en junior avec l'Olimpia Kirovo-Tchepetsk dans la MHL lors de la saison 2013-2014. Deux ans plus tard, il découvre la KHL avec le Neftekhimik Nijnekamsk. En 2022, il signe au SKA Saint-Pétersbourg.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Olimpia Kirovo-Tchepetsk || MHL || 56|| 10|| 12|| 22|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || Olimpia Kirovo-Tchepetsk || MHL || 54|| 25|| 20|| 45|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 26|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Reaktor || MHL || 11|| 1|| 6|| 7|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 16|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ariada Voljsk || VHL || 22|| 2|| 8|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Reaktor || MHL || 10|| 5|| 4|| 9|| 6|| 16|| 10|| 9|| 19|| 10
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 53|| 3|| 8|| 11|| 14|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Molot Prikamie Perm || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 55|| 8|| 5|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 58|| 13|| 9|| 22|| 45|| 4|| 1|| 0|| 1|| 7
|-
| 2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 54|| 15 || 12 || 27 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 46 || 17 || 15 || 32 || 20|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2022-2023 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

Notes et références

Liens externes 

Naissance en république des Maris
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en juillet 1996
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg